Regev peut être un nom ou un prénom.

Nom 
 Oded Regev, chercheur en mathématiques et informatique,
 Amitai Regev, mathématicien,
 Miri Regev, femme politique israélienne.

Prénom 
 Regev Fanan, joueur de basketball

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Homonymie de patronyme
Patronyme hébreu